Walmsley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 , auteure britannique, spécialiste en art caribéenne
 Alex Walmsley (né en 1990), joueur de rugby à XIII anglais
 Elliana Walmsley (née en 2007), danseuse, mannequin et personnalité de la télévision américaine
 Emma Walmsley (née en 1969), femme d'affaires britannique 
 Ian Walmsley (né en 1960), physicien et admninistrateur universitaire britannique
 Jim Walmsley (né en 1990), coureur d'ultra-trail américain 
 Joan Walmsley (née en 1943), femme politique britannique
  (1920-1951), pilote de guerre américain
 Jon Walmsley (né en 1956), acteur et compositeur britannique
 Joshua Walmsley (1794-1871), homme d'affaires et politique anglais
 Kerry Walmsley (né en 1973), joueur de cricket néo-zélandais
  (1892-1966), écrivain anglais
  (né en 1941), homme politique de la défense britannique
  (1896-1973), joueur de rugby anglais
 
  (1916-1978), joueur de cricket australien

Homonymie de patronyme